En write-in-kandidat är i samband med politiska val en kandidat som inte finns förtryckt på valsedeln, men som väljarna röstar på genom att själva skriva kandidatens namn på valsedeln. 

Fenomenet uttrycks i Sverige genom öppna eller icke-låsta listor, där väljare kan skriva till ett namn, helst inkombination med adress, personnummer mm för att förtydliga vem som avses. Samma krav, som att vara folkbokförda i valkretsen, gäller. Detta är ovanligt men har förekommit på lokal nivå; i kommunalvalen 2014 blev Thomas Wassberg och Pär Öberg, aktiv i Nordiska Motståndsrörelsen, invalda för Sverigedemokraterna. Den förre valde emellertid att avsäga sig mandatet. Väljare kan även, teoretiskt sett, skriva in ett namn på en blank valsedel som då fungerar som en egen, namnlös partibeteckning.

Fenomenet förekommer, men att kandidater segrar i val (inte minst givet majoritetsvalsystemet), är ovanligt, i USA. De senaste kandidater som invalts till den federala Kongressen är Lisa Murkowski 2010 och Strom Thurmond 1954, båda sedan de misslyckats att vinna sitt partis primärval och därför kunde kunnat kandidera för republikanerna respektive demokraterna, men haft starkt stöd i den bredare väljarkåren. 

Val